Az IKE találkozó (Erdélyi Keresztyén Ifjúsági Találkozó) egy évente megrendezésre kerülő találkozó.

Eddigi találkozók

2000 - Alsócsernáton, Kovászna megye2001 - Alsócsernáton, Kovászna megye
2002 - Vámosgálfalva,... megye2003 - Bálványosváralja, .... megye
2004 - Algyógy, Hnyad megye2005 - Sáromberke, Maros megye
2006 - Algyógy, Hunyad megye2007 - Körösfő, Kolozs megye
2008 - Lemhény, Kovászna megye'''
2009 - Algyógy, Hunyad megye
 2010 - Algyógy, Hunyad megye
 2012 - Algyógy, Hunyad megye
 2013 - Algyógy, Hunyad megye
 2014 - Csomakőrös, Kovászna megye

Források
A találkozó hivatalos honlapja
Az Erdélyi IKE hivatalos honlapja

A kisebbségi magyarság vallási élete